Houyet is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 4500 inwoners. Houyet ligt op een hoogte van 180 meter.

Deelgemeenten

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 Houyet is bekend als toeristisch knooppunt voor de kajakvaart op de Lesse.
 Leopold II liet op het domein van Hardenne het Château Royal d'Ardenne optrekken, dat later werd omgebouwd tot een luxehotel. Na een brand in 1968 werd het afgebroken. Enkel de golfbaan Royal Golf Club Château Royal d'Ardenne, de Leopoldtoren, en het voormalige treinstation van het domein, de Halte Royale d'Ardenne, zijn nog aanwezig.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Burgemeesters 
Burgemeesters waren:
 ?-1988 Marcel Lavis
 1989-1994 Yvan Petit
 1995-2006 Marie-Claude Lahaye
 2007-2018 Yvan Petit
 2019-heden Hélène Lebrun

Externe link 
 Gemeente Houyet

 
Plaats in Namen (provincie)